Boa constrictor — те саме, що й удав звичайний.
 Boa constrictor — твір Івана Франка.